Соревнования по велоспорту на летних Олимпийских играх впервые появились на летних Олимпийских играх 1896 в Афинах и с тех пор включались в программу каждых последующих Игр. В этом виде спорта разыгрываются 18 комплектов наград.

Соревнования по велоспорту проходят в четырёх дисциплинах. Гонки на велотреке были включены в программу летних Олимпийских играх 1896 в Афинах и соревнования по ним проводились на всех последующих Олимпийских играх кроме летних Олимпийских игр 1912 в Стокгольме. Первоначально соревнования были мужскими, но на летних Олимпийских играх 1988 в Сеуле были введены женские дисциплины.

Шоссейные гонки также проводились с первых Олимпийских игр и на всех последующих, только в 1900—1908 годах соревнования не проводились. Женские дисциплины были введены на летних Олимпийских играх 1984 в Лос-Анджелесе.

Маунтинбайк и BMX были впервые включены в программу Олимпийских играх на летних Олимпийских играх 1996 в Атланте и 2008 в Пекине соответственно. В обеих дисциплинах мужские и женские соревнования начали проводиться одновременно.

Соревнования

Мужчины

Трековые гонки

Шоссейные гонки

Маунтинбайк 
<div style="overflow:auto">

BMX

Женщины

Трековые гонки

Шоссейные гонки

Маунтинбайк

BMX

Рекорды

Мужчины

Гит с ходу на 200 метров

Гит с места на 1 километр

Индивидуальная гонка преследования

Командная гонка преследования

Женщины

Гит с ходу на 200 метров

Гит с места на 500 метров

Индивидуальная гонка преследования

Медальный зачёт 
По окончании Олимпийских игр 2016 года

Страны

См. также 
 Список призёров Олимпийских игр по велоспорту (мужчины)
 Список призёров Олимпийских игр по велоспорту (женщины)

Ссылки 
 Велоспорт на Олимпийских играх